Rucos, o rucas, fue la denominación que recibieron las viviendas de emergencia destinadas a los damnificados del terremoto e inundaciones de Chile en 1960, ocurridos entre los meses de mayo y julio de ese año. El terremoto gigante de 9,5º en la escala de Richter alcanzado en la zona de Valdivia y con drásticos efectos en gran parte del territorio centro sur del país, dejó cerca de 20.000 personas sin hogar sólo en la provincia de Valdivia.

(Actualmente, se estima que la cifra de muertos es mucho mayor a la indicada por este autor)

Es un antecedente importante de los rucos que fue allí, en esos campamentos de damnificados, donde se gestaron las primeras organizaciones comunitarias en la ciudad de Valdivia. Estas organizaciones surgieron con el fin de levantar de modo colectivo demandas para obtener las viviendas definitivas de los miles de damnificados agrupados en esos campamentos.

Así, los habitantes de los rucos, autodenominados ruqueños, constituyeron primero el Comandos de Pobladores Ruqueños. Luego se transformaron en el Comité de Pobladores Ruqueños. Y actualmente (mayo de 2010) estas organizaciones conforman las respectivas Unidades Vecinales que representan a los habitantes de esos barrios derivados de esos campamentos de damnificados de 1960.

Desastres
Vivienda